Minimumprinzip bezeichnet:
 in der Volkswirtschaftslehre das ökonomische Prinzip
 in der Mathematik eine Aussage über die Lösungen gewisser Differentialgleichungen, siehe Maximumprinzip (Mathematik)